

Biografia 
Timbs è nato nel 1801 a Clerkenwell, Londra, e ha studiato in una scuola privata a Hemel Hempstead. Nel suo sedicesimo anno fu apprendista di un droghiere e tipografo a Dorking. Aveva mostrato presto capacità letterarie e, quando ebbe diciannove anni, iniziò a scrivere per il The Monthly Magazine. Un anno dopo divenne segretario di Sir Richard Phillips, il suo titolare, e adottò permanentemente la letteratura come professione.

È stato successivamente redattore di The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction, il Harlequin, The Literary World e viceredattore di The Illustrated London News. È stato anche fondatore e primo redattore del Yearbook of facts in Science and Art. Le sue opere pubblicate ammontano a più di centocinquanta volumi. Nel 1834 fu eletto membro della Society of Antiquaries of London.

Timbs morì il 6 marzo 1875 e fu sepolto nel cimitero di San Pietro e San Paolo,  Edenbridge, nel Kent.

Opere 
Alcune di queste opere sono state pubblicate con lo pseudonimo di Horace Welby. Le sue opere continuarono ad essere rieditate e ripubblicate anche dopo la sua morte.

Opere letterarie 
 A picturesque promenade round Dorking, in surrey, 1822
 Signs before death, and authenticated apparitions: in 100 narratives, collected by Horace Welby, 1825
 Laconics, 1826
 Arcana of science and art: or, an annual register of useful inventions and improvements, discoveries and new facts, in mechanics, chemistry, natural history, and social economy, 1828
 Cameleon sketches, 1828
 Table-wit, and after-dinner anecdote, 1840
 A manual of cage birds, british and foreign: with directions for breeding, rearing and keeping them, 1847
 Wellingtonia: anecdotes, maxims and characteristics of the duke of Wellington, 1852
 Curiosities of London, 1855
 Things not generally known, 1856
 Curiosities of history, 1857
 Curiosities of science ...: a book for old and young, 1858
 School-days of eminent men, 1858
 Painting popularly explained: including fresco, oil, tempera, mosaic, encaustic, water-colour, miniature, missal, painting on pottery, porcelain, enamel, glass, &c., with historical sketches of the progress of the art, 1859
 Things not generally known, familiarly explained, 1859
 Anecdote lives of William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, Henry Fuseli, Sir Thomas Lawrence and J.M.W. Turner, 1860
 Stories of inventors and discoverers in science and the useful arts, 1860
 Mysteries of life, death, and futurity, 1861
 Anecdote lives of wits and humourists, 1862
 Anecdote lives of William Pitt, Earl of Chatham, and Edmund Burke, 1862
 Notabilia: or, curious and amusing facts about many things, explained and illustrated, 1862
 Popular errors explained and illustrated, 1862
 Things to be remembered in daily life, 1863
 A century of anecdote from 1760 to 1860, 1864
 Knowledge for the time, 1864
 The romance of London, 1865
 Club life of London, 1866
 English Eccentrics and Eccentricities, 1866
 Something for everybody; and a garland for the year, 1866
 Strange stories of the animal world: a book of curious contributions to natural history, 1866
 Nooks and corners of english life, past and present, 1867
 Historic ninepins: a book of curiosities, where old and young may read strange matters, 1868
 London and Westminster: city and suburb, 1868
 Ancestral stories and traditions of great families, 1869
 Mountain adventures in the various countries of the world, 1869
 Abbeys, castles, and ancient halls of England and Wales, 1870
 Wonderful inventions: from the mariner's compass to the electric telegraph cable, 1870
 Clubs and club life in London, 1872
 Curiosities of animal and vegetable life, 1872
 Oddities of history: and strange stories, 1872
 Thoughts for times and seasons, 1872
 Doctors and patients: or, anecdotes of the medical world and curiosities of medicine, 1873
 Anecdotes about Authors, and Artists
 English eccentrics: portraits of strange characters and oddballs
 Strange sights and sporting scenes

Periodici 
 Harlequin. A journal of the drama, dal 1829
 The Literary World, dal 1839
 Yearbook of facts in Science and Art, dal 1853
 The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Membri della Society of Antiquaries of London